La Plaine – località della Parrocchia di Saint Patrick (Dominica)
La Plaine – comune del Maine e Loira (Francia)
 La Plaine – frazione di Dardagny (Svizzera)